Markscheider var en gruvmätare, åtminstone vid Sala silverbergslag och Stora Kopparbergslagen en statlig tjänsteman lydande under bergmästaren.

Titlar inom bergsbruk